Малый Бугодак — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Степного сельского поселения.

По одной из версий, посёлок вырос на месте хутора, построенного в конце XIX века

География 
Расположен в юго-западной части района, на берегу озера Малый Бугодак. Расстояние до районного центра, Верхнеуральска, 20 км.

Население 

(в 1900—203, в 1926—282, в 1966—621, в 1995—290)

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района